Hoellering bzw. Höllering ist der Familienname folgender Personen:

 Amélie Hoellering (geb. Grisar; 1920–1995), deutsche Rhythmikerin
 Anna Höllering (1895–1987), österreichische Schnittmeisterin
 Charly Höllering (* 1944 als Karl-Heinz Höllering; † 2009), deutscher Jazzmusiker (Klarinette, Tenorsaxophon) und Grafik-Designer
 Franz Hoellering (Franz Höllering; 1896–1968), österreichischer Journalist und Autor 
 George Hoellering (Georg Michael Höllering; 1897–1980), österreichisch-britischer Kinomanager und Filmregisseur